Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2008-2009 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 

Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball
Association Sportive illacaise Volley-Ball
Association Sportive Universitaire lyonnaise Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Nancy Volley Maxéville-Jarville
UGS Nantes Rezé Métropole
Association Sportive Orange Nassau
Plessis-Robinson Volley-ball
Stade Poitevin Volley-Ball II
FC Neuweg Saint-Louis Volley-Ball
Goëlo Saint-Brieuc Côtes d'Armor II
Loisirs Inter Sport Saint-Pierre Calais
Montpellier Université Club II
Paris Université Club

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

|

|}

Résultats de la saison régulière

Voir aussi 
Pro A 2008-2009
Pro B 2008-2009

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

2009